Bless Its Pointed Little Head — первый концертный альбом американской рок-группы Jefferson Airplane, записанный осенью 1968 года в концертных залах Fillmore West и Fillmore East и выпущенный годом позже.

Список композиций

Участники записи 
 Грейс Слик — вокал
 Йорма Кауконен — соло-гитара, вокал
 Пол Кантнер — вокал, ритм-гитара, вторая соло-гитара (4)
 Марти Балин — вокал, бас-гитара (4)
 Джек Кэссиди — бас-гитара, ритм-гитара (4)
 Спенсер Драйден — барабаны, перкуссия

Примечания

Ссылки 
 Bless Its Pointed Little Head на сайте Discogs.com 

Концертные альбомы 1969 года
Альбомы Jefferson Airplane